El Dorado es una cadena de supermercados y tiendas uruguaya, la cual cuenta con sucursales en todo el territorio nacional. Es operada por el Grupo El Dorado.

Historia 
Tobías Polakoff tuvo la iniciativa de abrir un supermercado, tras viajar a Estados Unidos. Tras este viaje, El Dorado abrió su primer tienda en 1929, en la esquina de la avenida 18 de Julio, en la ciudad de Maldonado, siendo así el primer supermercado del interior del país.

Locales

Supermercados 
El Dorado posee, a febrero de 2023, 66 sucursales de supermercados en el territorio uruguayo, las mayorías de dichas sucursales encuentran en principales avenidas y ciudades.

Tiendas 
A febrero de 2023, posee 4 sucursales de tiendas en el territorio uruguayo,

El Dorado Hogar 
A febrero de 2023, posee 4 sucursales de El Dorado hogar en el territorio uruguayo. 
 

Fuente: https://institucional.eldorado.com.uy/sucursales/

Servicios 
Es la cadena de supermercados con mayor crecimiento en el interior de Uruguay.
 Tarjeta El Dorado: una tarjeta de beneficios que para todos los clientes de El Dorado, como también de otras empresas del Grupo El Dorado.

Referencias

Véase también 
 Supermercados Disco del Uruguay

Enlaces externos 

  (sitio web oficial)
 Suplemento el dorado
 Libro un hombre solidario - La_vida de Tobías Polacof

Supermercados de Uruguay
Empresas fundadas en 1929